Grassland, un hameau du Comté d'Athabasca situé dans la province canadienne d'Alberta ;
 Grassland, une région située dans l’ouest du Cameroun.